Le tour du monde en 80 ours est un roman oulipien d'Antoine Grimaud  d’après Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne.

Personnages

Les personnages principaux
 Tiomiez Lupp (Philéas Fogg)
 Orso Patte d'Ours (Jean Passepartout)
 Fixidore Fixours (Fix)
 Sheb Aourseda (Mrs Aouda)

Liste complète des personnages
 Bearmas Mèrépèr : Malteur de cervoise et compère familier de Tiomiez Lupp au Cercle-Bel-Ursidé. Joueur de Whist acharné comme lui.
 Beary Semtji : Gouverneur de Grisbi-Place et compère familier de Tiomiez Lupp au Cercle-Bel-Ursidé. Joueur de Whist acharné comme lui.
 Björn Cyrzca : Gars-ours pacha de la Tankadoursère qui les conduira de King-Kong-Bear à Chand'Oursaille.
 Bjørn Luszvis : Gars-ours domestique liciencié au début de l’histoire car blâmable d'avoir laissé refroidir le bain de son ours-maitre à soixante-dix degrés et cinq cent quatre-vingt-dix-huit oursièmes de l'échelle d'hibernation, la température prescrite étant de soixante et ourse degrés et quatre cent quatre oursièmes.
 Björn Zymmower : Grisbi-placier et compère familier de Tiomiez Lupp au Cercle-Bel-Ursidé. Joueur de Whist acharné comme lui.
 Dumurïm Winnie ProctolOurs : Fourrier de réserve fort mal léché, que l’on rencontre à Safrasiz’ours et que l’on quitte, fort mal-en-point, à la caverne étape de Qiesria.
 Ergzib Quick : Gars-ours pacha de L'Oursonna qui les conduira (contre son gré) à Beatl'Ours.
 Ergzib Vyesy : Inventeur et compère familier de Tiomiez Lupp au Cercle-Bel-Ursidé. Joueur de Whist acharné comme lui.
 Fixidore Fixours 
 Kambear : Candidat  dans la ville de Safrasiz’ours.
 Kioursni : Oliphant  de bonne compagnie, friand de grenouillettes.
 Lukkoye  Boymonen : Patron de la Compagnie  Gymnosophique Jap'oursonaise des Grandes-Truffes-Grandes-Truffes. 
 Mad'Ours : Propriétaire d’une chimère d'arbre à glisse et de bateau à voile qui les conduira jusqu’à Ourse'Dada.
 Ma'Ours : Conducteur de Kioursni et  adepte de l'adage: "une douce patte d'ours conduit l'oliphant d'une plume légère".
 Musg Alboursmâle : Respectable gentillours, vieil ours des cavernes, podagre, rhumatisant, souffrant d'hygroma et se relevant à peine d'une méchante grippe, unique zélateur du projet de Tiomiez Lupp.
 Musg Kéniz Kikikwa : Oncle de sheb. Aourseda, distingué par sa Très Grincheuse Ursidée.
 Musg Long'Beary Cub : Gobeloteur, gobichonneur et gueuletonneur de Bear-Market, souvent reconduit chez lui au matin, porté par trois poulets, perdreaux ou hirondelles, bref, trois vigoureux gars-ours pandores.
 Nergocûa : Candidat  dans la ville de Safrasiz’ours.
 Orso Patte d'Ours 
 Ours Kaassis GrosGrizzly : Cinquantenier, bridgeur acharné, compagnon de voyage agréable.
 Oursbadiane : Margrave de Kelkud'Ourse.
 Ours'Pufpuf : scribe du margrave Oursbadiane.
 Sheb. Aourseda 
 Sheb. Tul'Ourse : Présente une collection  de totems dont les Long'Oursiens font grand cas et dans lesquels ils reconnaissent tous les traits de leur caractère national, mutisme compris.
 Tiomiez Lupp 
 Torius Boymonen : Oldbear  et mystagogue nusnur.
 Zenyïm Valentin'Ours : Grisbi-placier et compère familier de Tiomiez Lupp au Cercle-Bel-Ursidé. Joueur de Whist acharné comme lui.
 Zenyïm Winnilourson : Mystagogue de la caverne taboue de Marie-l'Os, qui dirige une fort joyeuse cérémonie à la fin du roman.

Notes et références 

Le tour du monde en 80 ours, Editions "Au Zoo de Lausanne" 135 E.P. (2008 de l'ère vulgaire), 506 pages, Édition bilingue Français / Français.

Liens externes 
Site des éditions Au Zoo de Lausanne
Pour lire la Première édition, Bilingue, de l'ouvrage
Pour lire la deuxième édition de l'ouvrage, Unilingue 

Œuvre oulipienne
Roman français paru en 2008